Marie  (1362-1401) est reine de Sicile de 1377 à 1401.
 Marie  (1371-1395) est reine de Hongrie de 1382 à 1395.
 Marie  (1376-1437) est comtesse d'Auvergne de 1424 à 1437.
 Marie  (1516-1558) est reine d'Angleterre de 1553 à 1558.
 Marie  (1542-1587) est reine d'Écosse de 1542 à 1567.
 Marie  (1734-1816) est reine de Portugal de 1777 à 1816.